Мате́шко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Матешко, Анастасия Анатольевна (род. 1976) — украинская актриса и поэт; жена Анатолия Матешко.
 Матешко, Анатолий Николаевич (род. 1953) — советский и украинский актёр и кинорежиссёр.
 Матешко, Ольга Николаевна (род. 1947) — советская и украинская актриса театра и кино; сестра Анатолия Матешко.